Зачатьевская башня:
 Зачатьевская башня — проездная башня Нижегородского кремля, разрушенная оползнем (и разобранная) в XVIII веке и восстановленная в 2012 году.
 Зачатьевская башня — угловая круглая башня Китайгородской стены.